Speciale TG1 - Diario di guerra è stato un programma a cura del TG1, andato in onda dal 24 febbraio al 4 giugno 2022 per documentare la crisi russo-ucraina, condotto da Monica Maggioni, la direttrice del telegiornale. Dal 21 marzo il programma si chiamava Speciale Tg1 sulla guerra in Ucraina ed era condotto dall’inviata della redazione politica Paola Cervelli in alternanza con la giornalista della redazione cronaca Isabella Romano.

Messa in onda 
Il programma andava in onda tutti i giorni dalle 7,00 alle 9,00 al posto della prima parte di Unomattina (ad eccezione del 24 febbraio quando andò in onda dalle 7 alle 12); il programma è andato in onda anche eccezionalmente nel pomeriggio e in prima serata. Dal 21 marzo 2022 il programma era condotto dall’inviata della redazione politica del telegiornale Paola Cervelli, e, dal 2 aprile, in alternanza con Isabella Romano.

Il programma 
La rubrica nacque per aggiornare i telespettatori sulle ultime notizie della crisi diplomatica e militare tra Federazione Russa e Ucraina a seguito di una possibile futura adesione dell’Ucraina alla NATO ed il successivo riconoscimento da parte della Russia delle autoproclamate Repubblica Popolare di Doneck e Repubblica Popolare di Lugansk.

Edizioni

Puntate e ascolti

Audience

Note